Clinton Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Lake (Arkansas), See im Bundesstaat Arkansas 
 Clinton Lake (Kansas), See im Bundesstaat Kansas